Хоума:

Топонимы 
 Хоума — город в провинции Шаньси, Китай.
 Хоума — город в штате Луизиана, США.

Также 
 Хоума — индейский народ в США.